Жан Кабю (; 13 січня 1938, Шалон-ан-Шампань — 7 січня 2015, Париж) — французький карикатурист.

Був відомий під псевдонімом «Кабю» (). Співробітник паризького сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Кар'єр 
Почав вивчати мистецтво в « ». Перша публікація — 1954 року в місцевій газеті. Брав участь у війні за незалежність Алжиру, де створював ілюстрації для журналу Paris Match. Після закінчення служби став одним із засновників журналу . У 1980-их роках співпрацював з дитячою телепередачею «Récré A2», паралельно поєднуючи роботу в Charlie Hebdo та Le Canard enchaîné.

З вересня 2006 до 2007 року проводив виставку карикатур «Кабю і Париж» Отель-де-Віль. Тоді ж про Кабю зняли фільм для каналу «France 5» — «Кабю, неполіткоректний».

Убитий під час стрілянини в паризькій штаб-квартирі «Charlie Hebdo» 7 січня 2015 року.

Твори

Альбоми 
 Серія Le Grand Duduche
 Le Grand Duduche (1967, Dargaud)
 Il lui faudrait une bonne guerre !… (1972, Dargaud)
 L'Ennemi intérieur (1973, Le Square)
 Le Grand Duduche en vacances (1974, Le Square)
 Passe ton bac, après on verra ! (1980
 Maraboud'ficelle 1980, Dargaud)
 À bas la mode ! (1981, Dargaud)
 Le Grand Duduche et la fille du proviseur (1982, Dargaud)
 Серия Catherine
 Le Journal de Catherine (1970, Le Square)
 Catherine saute au paf ! (1978, Le Square)
 Les Aventures de madame Pompidou (1972, Le Square)
 Серія Mon beauf
 Mon beauf’ (1976, Le Square)
 La France des beaufs (1979, Le Square)
 Mitterrand et son beauf (1984, Albin Michel)
 À consommer avec modération (1989, Albin Michel)
 Les nouveaux beaufs sont arrivés (1992, Le Cherche midi)
 L'Intégrale beauf (жовтень 2014, Michel Lafon)
 Inspecteur la bavure (1981, Albin Michel)
 Le Nez de Dorothée (1986, Flammarion)
 Серія Tonton
 Tonton roi de France (1988, Belfond)
 Tonton accro (1988, Albin Michel)
 Tonton la-terreur (1991, Albin Michel)
 Adieu Tonton (1992, Albin Michel)
 Le Gros Blond avec sa chemise noire (1988, Albin Michel)
 Les Interdits de Cabu (1989, Albin Michel)
 Mort aux vieux ! (1989, Albin Michel)
 Cabu au Canard enchaîné (1989, Albin Michel)
 Les abrutis sont parmi nous (1992, Albin Michel)
 Responsables mais pas coupables ! (1993, Albin Michel)
 Secrets d’État (1994, Albin Michel)
 Les Aventures épatantes de Jacques Chirac (1996, Albin Michel)
 Vas-y Jospin ! (1999, Albin Michel)
 À gauche toute ! (2000, Albin Michel)
 C'est la faute à la société (2008, 12 bis)
 Mai 68 (collectif, 2008, Michel Lafon)

Колективні 
 Élevons le débat, Charlie Hebdo 2009—2010, Les Échappés
 Plus belle la crise !, Charlie Hebdo 2008—2009, Les Échappés
 Liberté Égalité Fraternité, Charlie Hebdo 2007—2008, Les Échappés
 Les Brèves de Charlie Hebdo (3 томи), 2008-2009-2010, Les Échappés

Різне 
 Ouvrez le massacre з Жан-Марі, 1977

Примітки 

Художники XX століття
Художники XXI століття
Французькі художники
Французькі карикатуристи
Жертви терактів
Французькі автори коміксів
Стрілянина в редакції газети Charlie Hebdo